Pappenheim steht für:
 Pappenheim, Stadt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Bayern
 Pappenheim (Adelsgeschlecht), fränkisch-schwäbisches Adelsgeschlecht
 Rabe von Pappenheim, westfälisch-engersches Uradelsgeschlecht
 Pappenheim (Familienname), Familienname, zu den Namensträgern siehe dort
 Burg Pappenheim in Pappenheim
 Trutz Pappenheim, Schanze bei Magdeburg
 „Ich kenne meine Pappenheimer“, Zitat von Friedrich Schiller, siehe Pappenheim#Sprichwort

Pappenheim ist der Name folgender Orte:
 Pappenheim (Trondheim), Stadtteil von Trondheim in Norwegen
 Pappenheim in Thüringen (von 1945 bis 1990), siehe Kleinschmalkalden
 Pappenheim-Färbung, nach Artur Pappenheim benannte Methode zur Färbung von Blutzellen